Deutsches Heer (1871 tot 1919), de strĳdkrachten van de Duitse Keizerrijk
 Reichswehr (1919 tot 1935), de strĳdkrachten van de Weimarrepubliek
 Wehrmacht (1935 tot 1945), de strĳdkrachten van de Nazi-Duitsland
 Nationale Volksarmee (1956 tot 1990), de strĳdkrachten van de Duitse Democratische Republiek
 Bundeswehr (sinds 1955), de strĳdkrachten van de Bondsrepubliek Duitsland